Slag bij Adrianopel (313), 30 april 313, Licinius verslaat Maximinus II Daia
Slag bij Adrianopel (324), de Romeinse burgeroorlogen
Slag bij Adrianopel (378), de Romeinen worden door de Visigoten verslagen
Slag bij Adrianopel (718), veldslag in de Byzantijns-Bulgaarse oorlogen
Slag bij Adrianopel (813), veldslag in de Byzantijns-Bulgaarse oorlogen
Slag bij Adrianopel (914), veldslag in de Byzantijns-Bulgaarse oorlogen
Slag bij Adrianopel (972), veldslag in de Byzantijns-Russische oorlog
Slag bij Adrianopel (1205), tijdens de Vierde Kruistocht
Slag bij Adrianopel (1254), veldslag in de Byzantijns-Bulgaarse oorlogen
Slag bij Adrianopel (1365), inname door de Ottomaanse Turken
Slag bij Adrianopel (1913), slag in de Eerste Balkanoorlog